Die folgende Seite enthält alle Spieler, die seit der Saison 2000/01 mindestens ein Pflichtspiel (Meisterschaft/Cup) für den EHC Basel bestritten haben.

Zur Zeit spielt der Schweizer Eishockeyverein in der Swiss_League.  

Bisher haben 446 Spieler das Basler Dress getragen. 

Grünlich unterlegte Spieler standen während der aktuellen Saison im Kader. (Stand: Ende Saison 2022/2023)



Spieler Auflistung

Auflistung nach Nationalitäten 

Seit 2000/01 spielten 446 Spieler aus 26 Ländern für den EHC Basel.

Rekorde

Einzelnachweise 
 
 

Eishockeyspieler
Liste (Eishockey)
Ehc, Spielerliste